Bohdan Semenowicz Sapieha (? - vers 1512)
 Bohdan Fedorowicz Sapieha (? - 1603)
 Bohdan Pawłowicz Sapieha (? - 1593